Дмитрий Ким: Ким, Дмитрий Александрович (1918—1985) — председатель колхоза; Герой Социалистического Труда (1951).
 Ким, Дмитрий Валерьевич (род. 1989) — узбекский тхэквондист.